Илья́ Сафо́нов:
 Сафонов, Илья Иванович (1825—1896) — генерал-лейтенант Терского казачьего войска.
 Сафонов, Илья Моисеевич (1909—1967) — капитан, Герой Советского Союза.